NW – skrót od niemieckiego kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia (niem. Nordrhein-Westfalen)
 NW – potoczne określenie umowy ubezpieczenia, której przedmiotem są następstwa nieszczęśliwych wypadków (stąd skrót), jakim w okresie ubezpieczenia uległ ubezpieczony.
 NW – skrót od ang. North-West, oznacza kierunek północno-zachodni
 skrót od Northwest – jednej z ćwiartek Waszyngtonu
 NW – kanton Nidwalden w Szwajcarii (oznaczenie kodowe ISO 3166-2)